Kedves István (1782–1864) római katolikus püspök, országgyűlési követ, apát, kanonok
 Kedves István (1856–1915) pénzügyi igazgató